Møller er navnet på en dansk politikerfamilie med rod i Det Konservative Folkeparti. Familien spænder (indtil videre) over to generationer.

I første generation finder vi brødrene Aksel Møller (1906 – 1958) og Poul Møller (1919 – 1997) og Pouls hustru Lis Møller (1918 – 1983).

I anden generation finder vi Per Stig Møller (1942 – ), som er søn af Poul og Lis Møller.